El término MVP puede hacer referencia a varios artículos:

Premios deportivos 
La sigla en inglés M. V. P. puede significar Most Valuable Player (Jugador más valioso o Jugador mejor valorado).

En el ámbito deportivo, el galardón MVP es una distinción que recibe el jugador que ha sido más destacado en todo un campeonato, o en una competición en particular. Usado inicialmente en el deporte americano, se ha extendido también a otras regiones del mundo:

Baloncesto 
 MVP de la Temporada de la NBA, mejor jugador de la temporada de la NBA.
 MVP de la Temporada de la ABA, mejor jugador de ABA, liga de baloncesto estadounidense creada en 1967 en competencia con la NBA, hasta su disolución, en 1976.
 MVP de las Finales de la NBA, mejor jugador de las finales de la NBA.
 MVP de las Finales de la Conferencia Este y Oeste de la NBA, premios a los mejores jugadores de las finales de conferencia de la NBA.
 MVP del All-Star Game de la NBA, mejor jugador del All-Star de la NBA.
 MVP de los Playoffs de la ABA, mejor jugador de los playoffs de la ABA.
 MVP de la Continental Basketball Association (CBA), mejor jugador de la temporada de la CBA estadounidense.
 MVP de la ACB, mejor jugador de la ACB, liga española de baloncesto.
 MVP de las Finales ACB, mejor jugador de la Finales de la liga ACB.
 MVP de la Copa del Rey, mejor jugador de la Copa del Rey española.
 MVP de la Euroliga, mejor jugador de la Euroliga o Eurocup, liga de baloncesto de Europa.
 MVP de la Final Four de la Euroliga, mejor jugador de la Final Four de la Euroliga.
 Mejor Jugador del Torneo de la NCAA, mejor jugador de los semifinalistas otorgado por la National Collegiate Athletic Association.
 MVP de la Chinese Basketball Association (CBA), mejor jugador de la temporada de la Liga China de baloncesto.
 MVP de las Finales de la Chinese Basketball Association, mejor jugador de las finales de la Liga China de baloncesto.
 MVP de la LNB Pro A, mejor jugador de la temporada de la Liga de Francia de baloncesto.
 MVP de las Finales de la LNB Pro A, mejor jugador de las finales de liga francesa.
 MVP de la Lega Basket Serie A, mejor jugador de la temporada de LEGA, liga italiana de baloncesto.
 MVP de la VTB United League, mejor jugador de la VTB United League.
 MVP de la ABA Liga, mejor jugador de la Liga del Adriático.
 MVP de las Finales de la ABA Liga, mejor jugador de las finales de la Liga del Adriático.
 MVP de la NBA Development League, mejor jugador de la liga estadounidense NBDL.
 MVP de la Basketball Africa League, mejor jugador de la liga africana Basketball Africa League.
 MVP de la Final de la Ligat ha'Al, mejor jugador de la liga israelí.
 MVP de la A1 Ethniki, mejor jugador de la liga griega.
 MVP de las Finales de la Basketball Bundesliga, mejor jugador de las finales de la liga alemana.
 MVP de las Finales de la Basketbol Süper Ligi, mejor jugador de las finales de liga turca.
 MVP de las Finales de la Liga Nacional de Básquet, mejor jugador de la finales de la liga argentina.
Selecciones
 MVP de la Copa Mundial de Baloncesto, mejor jugador del campeonato mundial de baloncesto.
 MVP del Mundial Sub-17, mejor jugador de la copa mundial sub-17.
 MVP del Mundial Sub-19, mejor jugador de la copa mundial sub-19.
 MVP del EuroBasket, mejor jugador del campeonato europeo de baloncesto.
 MVP del AmeriCup, mejor jugador del campeonato americano de baloncesto.
 MVP del AfroBasket, mejor jugador del campeonato africano de baloncesto.

Béisbol 
 MVP de las Grandes Liga de Béisbol mejor jugador de las grandes ligas de béisbol estadounidense.
 MVP de la Serie Mundial de Béisbol mejor jugador de las serie mundial de béisbol.
 MVP de la Serie de Campeonato de Béisbol mejor jugador de la serie de campeonato de béisbol.
 MVP de la Serie Nacional de Béisbol, mejor jugador de la temporada de béisbol cubano.
 MVP de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional mejor jugador de la temporada de béisbol venezolano.

Fútbol americano 
 MVP de la Super Bowl de la Super Bowl, partido final del campeonato de la National Football League (NFL) estadounidense.
 MVP de la AFL, jugador más valioso de la temporada de la antigua asociación American Football League (AFL) estadounidense.

Fútbol 
 MVP de la Major League Soccer, mejor jugador de la MLS estadounidense.
 MVP Asia, mejor jugador de fútbol del torneo de países del sudeste asiático.
 MVP Latinoamérica, mejor jugador de la temporada de fútbol nacional o latinoamericano
 MVP Europa, mejor jugador de la temporada de fútbol de torneos nacionales o de Europa.

Otros 
 Aeropuerto Fabio Alberto León Bentley (código IATA de aeropuerto: MVP), un aeropuerto de Colombia.
 Microsoft Most Valuable Professional, premio de la empresa Microsoft.
 Modelo–vista–presentador patrón de arquitectura de software.
Minimum Viable Product (MVP) o producto viable mínimo, fase de desarrollo de producto.
 MVP Baseball, videojuego basado en las grandes ligas estadounidenses de béisbol.

Personas 
 Montel Vontavious Porter (MVP), luchador profesional estadounidense.
 Manuel V. Pangilinan (MVP) (n.1945), hombre de negocios filipino.

Premios MVP